Ivan Gobry (1927-2017), essayiste et philosophe français ;
 Armande Gobry-Valle (1953), écrivaine française.